Stinglham ist der Ortsname von

 Stinglham (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stinglham (Eichendorf), Ortsteil der Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern